Gambacorta o Gambacorti – antica famiglia pisana, diramatasi anche a Napoli e Palermo.
Andrea Gambacorta (1347-1354) – capitano delle masnade
 Francesco Gambacorta (1354-1355) – capitano delle masnade
Gaetano Gambacorta – principe di Macchia Valfortore
 Lorenzo "Lotto" Gambacorta – arcivescovo cattolico
 Pietro Gambacorta – beato e cofondatore della congregazione dei Gerolimini
 Porzia de' Rossi Gambacorta – madre di Torquato Tasso
 Sigismondo Gambacorta – vescovo cattolico